Нижнее Гаквари — село в Цумадинском районе Дагестана Российской Федерации. Административный центр сельского поселения Нижнегакваринский сельсовет.

Географическое положение 
Расположено на реке Гаквари, в 6 км к западу от районного центра — села Агвали.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года моноэтничное аварское село.

Памятники 
По инициативе московского врача и общественного деятеля Магомеда Абдулхабирова в селе было установлено три памятника:
 Памятник осиротевшим хуторам (2018)
 Памятник не вернувшимся с войны гакваринцам (2019)
 Памятник репрессированным гакваринцам (2020)

Известные уроженцы 
 Магомедов, Хандула Ашикович — доктор физико-математических наук, профессор.

Примечания 

Населённые пункты Цумадинского района